«Последние дни Сэйди на Земле» () — канадский независимый фильм режиссёра Майкла Ситера с Морган Тэйлор Кэмпбелл в главной роли. Премьера состоялась 9 декабря 2016 года.

В фильме приняли участие несколько актёров из сериала «Деграсси: Следующее поколение»: Рикардо Хойос, Манро Чемберс, Пола Бранкати (снялась и выступила продюсером) и Лорен Коллинз (написала сценарий).

Сюжет 
Старшеклассница Сэйди Митчелл считает, что близится конец света. По её мнению, он настанет через две недели, и за это время ей необходимо овладеть навыками выживания. Сэйди никто не верит, даже собственные родители и лучшая подруга Бреннан. В то же время объявляется влюблённый в неё Джек, который разделяет её опасения.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 40%.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2016 года
Фильмы Канады 2016 года
Апокалиптические фильмы
Фильмы о школьниках
Фильмы о землетрясениях